

Aziende 
 Griffin Technology – azienda statunitense produttrice di periferiche per computer
 Griffin Investigations – azienda d'investigazione privata
 Griffin's Foods – azienda alimentare neozelandese

Fumetto e animazione 
 I Griffin – serie televisiva animata creata da Seth MacFarlane
 Griffin – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Griffin – personaggio della serie animata Winx Club
 Grifone (Griffin) – personaggio dei fumetti DC Comics

Geografia 
Australia
 Griffin – suburbio di Brisbane
Canada
 Griffin No. 66, Saskatchewan – comune rurale in Saskatchewan
 Griffin – frazione del Saskatchewan
Stati Uniti d'America
 Griffin – città della Georgia
 Griffin – città dell'Indiana
 Griffin – ex nome di Sharps, Virginia

Letteratura 
 Griffin – personaggio principale del racconto L'uomo invisibile di H.G. Wells
 Griffin Poetry Prize – premio di poesia canadese
 The Griffin – rivista studentesca del Downing College
 The Griffin – rivista letteraria del Gwynedd–Mercy College

Militari 
 Bell Griffin HAR2 – elicottero usato dalla Royal Air Force
 AGM-176 Griffin – missile aria-superficie per APR 
 Griffin LGB – bomba a guida laser israeliana

Navi 
 Griffin – veliero inglese del XVII secolo
 Bird Griffin – veliero svedese del XVII secolo

Onomastica
Griffin – nome proprio di persona inglese maschile

Persone

Sport 
 Grand Rapids Griffins – squadra di hockey da Grand Rapids, Michigan (USA)
 Griffin Park – campo da calcio di Hounslow, Londra, Regno Unito
 Griffin – mascotte ufficiale del College di William e Mary

Altro 
 Griffin Theatre Company – compagnia teatrale australiana
 4995 Griffin – asteroide della fascia principale